Cavetown steht für:
 Cavetown (Maryland), Census-designated place in Washington County (Maryland), Maryland
 Cavetown (Virginia), Unincorporated community in Page County (Virginia), Virginia
 Cavetown Lough, See im County Roscommon, Provinz Connacht in der Republik Irland
 Cavetown (Musiker) (* 1998), ein britischer Musiker